Безіменна — річка в Україні у Кременецькому  й Шепетівському районах Тернопільської й Хмельницької областей. Ліва притока річки Горині (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 11,86 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,13  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,71 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Мізюринці. Тече переважно на південний схід через село Радошівку, через північно-західну частину селища Ямпіль і на південно-східній околиці села Лепесівка впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Цікаві факти 
 На західні стороні від витоку річки на відстані приблизно 1,22 км розташований автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Тернопільській області. Проходить територією Шумського району через Новостав — Великі Дедеркали).
 У минулому столітті на річці існувало багато природних джерел, одне з яких джерело Свята Криниця.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Тернопільської області
Річки Шумського району
Річки Хмельницької області
Річки Білогірського району (Хмельницька область)
Річки України без назви